Svenska hjältar kan syfta på:

 Svenska hjältar (gala)
 Svenska hjältar (film)